Akta Harry’ego Dresdena – cykl powieści fantasy autorstwa Jima Butchera
 Akta Dresdena – zrealizowany na podstawie powieści serial telewizyjny